Artisanal steht für:

 Bière artisanal
 Artisanal (Käse)
 artisanalen Bergbau